Загораны — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Загораны — деревня в Гродненском районе Гродненской области.
 Загораны — деревня в Мостовском районе Гродненской области.
 Загораны — деревня в Вилейском районе Минской области.

См. также 
 Загора